Morelle steht für:
 Morelle, Bezeichnung für ein Steinobst
 Morelle (Seine), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Seine

Morelle ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Paul Morelle (* 1942), französischer Maler
 Joseph D. Morelle (* 1957), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Maureen Morelle (* 1933), englische Opernsängerin (Mezzosopran)